Plassmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alheydis Plassmann (1969–2022), deutsche Historikerin, Enkelin von Clemens Plassmann
 Clemens Plassmann (1894–1970), deutscher Bankmanager, Sohn von Joseph Plassmann 
 Eberhard Plassmann (1938–2014), deutscher Biologe
 Engelbert Plassmann (1935–2021), deutscher Bibliothekar, Sohn von Clemens Plassmann
 Ernst Plassmann (1820–1876), deutscher Jurist und Politiker, Vater von Otto Plassmann
 Hermann Ernst Plassmann (1817–1864), deutscher Jesuit, Theologe und Thomist, Rektor des Campo Santo Teutonico
 Johann Wilhelm Plassmann (1818–1898), deutscher Politiker und Abgeordneter
 Joseph Otto Plassmann (1895–1964), deutscher Philologe und Historiker, Sohn von Joseph Plassmann
 Joseph Plassmann (1859–1940), deutscher Astronom, Vater von Joseph Otto und von Clemens Plassmann
 Otto Plassmann (1861–1932), deutscher Jurist und erster Oberbürgermeister Paderborns
 Raul Plassmann (* 1944), brasilianischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Plaßmann
 Sunder-Plassmann
 Blaßmann